È stata la prima edizione del torneo come un WTA International.

Ana Konjuh ha sconfitto in finale Monica Niculescu con il punteggio di 1-6, 6-4, 6-2.

Teste di serie

  Agnieszka Radwańska (semifinale)
  Zarina Dijas (secondo turno)
  Varvara Lepchenko (primo turno)
  Karin Knapp (primo turno)

  Alison Riske (semifinale)
  Casey Dellacqua (secondo turno)
  Magdaléna Rybáriková (primo turno)
  Ajla Tomljanović (primo turno)

Wildcard 

  Katy Dunne (primo turno)
  Johanna Konta (quarti di finale)

  Agnieszka Radwańska (semifinale)

Qualificate 

  Alla Kudrjavceva (primo turno)
  Jarmila Gajdošová (primo turno)

  Ol'ga Govorcova (secondo turno)
  Sachia Vickery (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Aegon Open Nottingham 2015
WTA Tour 2015